L'édition 2015 du tournoi de tennis de Hambourg se déroule du  au  sur terre battue en extérieur. Elle appartient à la catégorie ATP 500 Series. Rafael Nadal remporte l'épreuve en simple, Jamie Murray et John Peers celle en double.

Faits marquants

Format de la compétition 
Alors que les deux dernières éditions réunissaient 48 joueurs en simple, le tournoi revient en 2014 à un tableau de 32 joueurs. De fait, huit joueurs au lieu de seize bénéficient d'un statut de tête de série, mais sans exemption de .

Contexte 
Rafael Nadal obtient une wild card et, grâce à son classement ainsi qu'au forfait de son compatriote David Ferrer, devient tête de série 1.

Forfaits 
Initialement tête de série 1, l'Espagnol David Ferrer déclare forfait à cause d'une blessure au coude. Le Français Gilles Simon,  mondial, fait de même à cause d'une blessure à la cheville. Ces forfaits permettent au britannique Aljaž Bedene et au français Benoît Paire de faire leur entrée directement dans le tableau principal.

Lauréats 
Rafael Nadal remporte son  en simple en battant en finale Fabio Fognini. L'Italien restait sur deux victoires consécutives face à l'Espagnol sur terre battue. Il s'agit du  et du  sur terre battue en carrière de l'Espagnol. Il s'impose pour la  à Hambourg après son titre en 2008 et soulève son  et dernier trophée de la saison. Il remporte son tournoi le plus important toutes surfaces confondues depuis Roland-Garros en 2014.

En double, Jamie Murray et John Peers remportent leur  ensemble en battant en finale Juan Sebastián Cabal et Robert Farah. Il s'agit de leur  et  respectif dans la discipline.

Primes et points

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Notes

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Hambourg
 Saison 2015 de l'ATP
 Tournois ATP 500 Series

Liens externes 
  Site officiel du tournoi
 
 
 Vue satellite du court de Rothenbaum sur WikiMapia

Navigation 

ATP 2015
Tennis masculin en 2015
Tennis en Allemagne en 2015
Tennis en juillet 2015
Tennis en août 2015